Ромоданов Андрій Петрович (1920—1993) — український нейрохірург, творець наукової школи, доктор медичних наук, професор, академік АМН СРСР.
 Ромоданов Петро Дмитрович (1875—1938) — архієрей УАПЦ, єпископ Лохвицький, Полтавський, офіційний представник УАПЦ при уряді УСРР, голова Президії ВПЦР.
 Ромоданов Сергій Дмитрович (1899—1975) — радянський актор театру та кіно, лауреат Сталінської премії.